koniunkcja – iloczyn logiczny
 koniunkcja (polisyndeton) – konstrukcja składniowa
 koniunkcja – położenie ciał niebieskich i obserwatora w jednej linii